Wandelaar ist der Familienname von:

 Jan Wandelaar (1690– 1759), niederländischer Maler und Kupferstecher

Wandelaar bezeichnet:

 belgisches Lotsenstationsschiff, siehe SWATH@A&R